

Film 
 Non voglio morire – film del 1958 diretto da Robert Wise

Musica 
 Non voglio morire – singolo di Mostro del 2018